Бакланий — упразднённый в 2017 году опустевший посёлок в Икрянинском районе Астраханской области. Входил в сельское поселение Зюзинский сельсовет.

История 
Упразднён Законом Астраханской области от 21 ноября 2017 года.

География 
Посёлок находился на берегу протоки Бакланий, соединяющей Старую Волгу и Волго-Каспийский канал.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения селения составляла 0 человек. Согласно результатам переписи 2002 года, численность населения хутора составляла 235 человек, а в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2017 году
Упразднённые населённые пункты Икрянинского района